

Geografia 
 Abel Figueiredo – città brasiliana
 Presidente Figueiredo – città brasiliana

Persone

Sportivi 
 Cláudio Figueiredo Diz – calciatore brasiliano
 Paulo Figueiredo – calciatore angolano
 Wílton Figueiredo – calciatore brasiliano
 Charles Fabian Figueiredo Santos – allenatore di calcio brasiliano

Varie
 João Baptista de Oliveira Figueiredo – generale e politico brasiliano

Altro 
 25488 Figueiredo – asteroide

Pagine correlate 
De Figueiredo